Hermoso ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Hermoso (* 1990), spanische Fußballspielerin
 José Luís Azcona Hermoso (* 1940), spanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Marajó
 Manuel Antonio Hermoso Rojas (* 1935), spanischer Politiker
 Mario Hermoso (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Pablo Hermoso de Mendoza (* 1966), spanischer Rejoneador
 Ximena Hermoso (* 1991), mexikanische Tennisspielerin

Hermosa als Namenszusatz
 Felipe I de Austria el Hermoso (1478–1506), spanischer König aus dem Hause Habsburg, siehe Philipp I. (Kastilien)

Siehe auch:
 Hermosa